Reisdorf kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Reisdorf, Luxemburg, Diekirch, Canton de Diekirch,

Tyskland 

 Reisdorf, Thüringen, kommun,